«Женщина» — это название имеют несколько фильмов:
 «Женщина» — фильм 1915 года с Чарли Чаплином в главной роли, реж. Чарли Чаплин (США)
 «Женщина» — фильм 1918 года с Уорреном Куком в главной роли, реж. Морис Тоурнер (США)
 «Женщина» — фильм 1932 года с Раисой Есиповой в главной роли, реж. Ефим Дзиган (СССР)
 «Женщина» — фильм 1933 года с Рут Чаттертон в главной роли (США)
 «Женщина» — фильм 1948 года с Мицуко Мико в главной роли, реж. Кэйсукэ Киносита (Япония)
 «Женщина» — фильм 2005 года с Кёко Хасэгавой в главной роли, реж. Рюити Хироки (Япония)
 «Женщина» — фильм 2011 года, реж. Лаки МакКи (США) См. также